Това е списък с президентите на Боливия.

{| class="wikitable"
|- bgcolor="#ececec"
! № !! Президент !! От !! До !! Бележки
|-
| 1 ||Симон Боливар||12 август 1825 || 29 декември 1825 ||
|-
| 2 ||Антонио Хосе де Сукре||29 декември 1825 || 18 април 1828 ||
|-
| 3 ||Хосе Мария Перес де Урдининеа||18 април 1828 || 2 август 1828 ||
|-
| 4 ||Хосе Мигел де Веласко Франко||2 август 1828 || 18 декември 1828 || първи мандат; изпълняващ длъжността
|-
| 5 ||Педро Бланко Сото||26 декември 1828 || 1 януари 1829 || временен
|-
| 6|| Хосе Мигел де Веласко Франко ||1 януари 1829 || 24 май 1829 || втори мандат; временен
|-
| 7 ||Андрес де Санта Крус||24 май 1829 || 17 февруари 1839 || временен до 1831
|-
| 8 || Хосе Мигел де Веласко Франко ||22 февруари 1839 || 10 юни 1841 || трети мандат; временен до 1840
|-
| 9 ||Себастиан Агреда||10 юни 1841 || 9 юли 1841 || временен
|-
| 10 ||Мариано Енрике Калво Куеяр||9 юли 1841 || 22 септември 1841 || изпълняващ длъжността
|-
| 11 ||Хосе Баливиан||27 септември 1841 || 23 декември 1847 || временен до 1844
|-
| 12 ||Еусебио Гиларте Вера||23 декември 1847 || 2 януари 1848 || временен
|-
| 13 || Хосе Мигел де Веласко Франко ||18 януари 1848 || 6 декември 1848 || четвърти мандат; временен
|-
| 14 ||Мануел Исидоро Белсу||6 декември 1848 || 15 август 1855 || временен
|-
| 15 ||Хорхе Кордова||15 август 1855 || 9 септември 1857 ||
|-
| 16 ||Хосе Мария Линарес||9 септември 1857 || 14 януари 1861 || временен
|-
| 17 ||Хосе Мария Ача||4 май 1861 || 28 декември 1864 || временен до 1862
|-
| 18 ||Мариано Мелгарехо||28 декември 1864 || 15 януари 1871 || временен до 1870
|-
| 19 ||Агустин Моралес||15 януари 1871 || 27 ноември 1872 ||
|-
| 20 ||Томас Фриас Аметлер||28 ноември 1872 || 9 май 1873 || първи мандат
|-
| 21 ||Адолфо Байивиан||9 май 1873 || 31 януари 1874 ||
|-
| 22 || Томас Фриас Аметлер ||31 януари 1874 || 4 май 1876 || втори мандат
|-
| 23 ||Иларион Даса||4 май 1876 || 28 декември 1879 || временен
|-
| 24 ||Нарсисо Камперо||19 януари 1880 || 4 септември 1884 ||
|-
| 25 ||Грегорио Пачеко||4 септември 1884 || 15 август 1888 ||
|-
| 26 ||Анисето Арсе||15 август 1888 || 11 август 1892 ||
|-
| 27 ||Мариано Баптиста||11 август 1892 || 19 август 1896 ||
|-
| 28 ||Северо Фернандес||19 август 1896 || 12 април 1899 ||
|-
| 29 ||Хосе Мануел Пандо||25 октомври 1899 || 14 август 1904 ||
|-
| 30 ||Исмаел Монтес||14 август 1904 || 12 август 1909 || първи мандат
|-
| 31 ||Елиодоро Виясон||12 август 1909 || 14 август 1913 ||
|-
| 32 || Исмаел Монтес ||14 август 1913 || 15 август 1917 || втори мандат
|-
| 33 ||Хосе Гутиерес Гера||15 август 1917 || 12 юли 1920 ||
|-
| 34 ||Баутиста Сааведра||28 януари 1921 || 3 септември 1925 ||
|-
| 35 ||Ферипе Сегундо Гусман||3 септември 1925 || 10 януари 1926 || временен
|-
| 36 ||Ернандо Силес Рейес||10 януари 1926 || 28 май 1930 ||
|-
| 37 ||Карлос Бланко Галиндо||28 юни 1930 || 5 март 1931 ||
|-
| 38 ||Даниел Саламанка Урей||5 март 1931 || 1 декември 1934 ||
|-
| 39 ||Хосе Луис Техада Сорсано||1 декември 1934 || 16 май 1936 ||
|-
| 40 ||Давид Торо||22 май 1936 || 13 юли 1937 ||
|-
| 41 ||Херман Буш||13 юли 1937 || 23 август 1939 ||
|-
| 42 ||Карлос Кинтания||23 август 1939 || 15 април 1940 || временен
|-
| 43 ||Енрике Пеняранда||15 април 1940 || 20 декември 1943 ||
|-
| 44 ||Гуалберто Вияроел||20 декември 1943 || 21 юли 1946 ||
|-
| 45 ||Нестор Гийен||21 юли 1946 || 17 август 1946 ||
|-
| 46 ||Томас Монхе||17 август 1946 || 10 март 1947 ||
|-
| 47 ||Енрике Херцог||10 март 1947 || 22 октомври 1949 ||
|-
| 48 ||Мамерто Уриолагоития||24 октомври 1949 || 16 май 1951 ||
|-
| 49 ||Уго Байивиан||16 май 1951 || 11 април 1952 ||
|-
| 50 ||Виктор Пас Естенсоро||15 април 1952 || 6 август 1956 || първи мандат
|-
| 51 ||Ернан Силес Суасо||6 август 1956 || 6 август 1960 || първи мандат
|-
| 52 || Виктор Пас Естенсоро ||6 август 1960 || 6 август 1964 || втори мандат
|-
| 53 || Виктор Пас Естенсоро ||6 август 1964 || 4 ноември 1964 || трети мандат
|-
| 54 ||Рене Бариентос||5 ноември 1964 || 26 май 1965 || първи мандат
|-
| 55 || Рене Бариентос ||26 май 1965 || 2 януари 1966 || втори мандат
|-
| 56 ||Алфредо Овандо Кандия||26 май 1965 || 2 януари 1966 || първи мандат
|-
| 57 || Алфредо Овандо Кандия ||2 януари 1966 || 6 август 1966 || втори мандат
|-
| 58 || Рене Бариентос ||6 август 1966 || 27 април 1969 || трети мандат
|-
| 59 ||Луис Адолфо Силес||27 април 1969 || 26 септември 1969 ||
|-
| 60 || Алфредо Овандо Кандия ||26 септември 1969 || 6 октомври 1970 || трети мандат
|-
| 61 ||Хуан Хосе Торес||7 октомври 1970 || 21 август 1971 ||
|-
| 62 ||Уго Бансер||21 август 1971 || 21 юли 1978 || първи мандат
|-
| 63 ||Хуан Переда||21 юли 1978 || 24 ноември 1978 ||
|-
| 64 ||Давид Падия||24 ноември 1978 || 8 август 1979 ||
|-
| 65 ||Валтер Гевара||8 август 1979 || 1 ноември 1979 || временен
|-
| 66 ||Алберто Натуш||1 ноември 1979 || 16 ноември 1979 ||
|-
| 67 ||Лидия Гейлер||16 ноември 1979 || 17 юли 1980 || временен
|-
| 68 ||Луис Гарсия Меса Техада||17 юли 1980 || 4 август 1981 ||
|-
| 69 ||Селсо Торелио||4 септември 1981 || 21 юли 1982 ||
|-
| 70 ||Гидо Вилдосо||21 юли 1982 || 10 октомври 1982 ||
|-
| 71 || Ернан Силес Суасо ||10 октомври 1982 || 6 август 1985 || втори мандат
|-
| 72 || Виктор Пас Естенсоро ||6 август 1985 || 6 август 1989 || четвърти мандат
|-
| 73 ||Хайме Пас Самора||6 август 1989 || 6 август 1993 ||
|-
| 74 ||Гонсало Санчес де Лосада||6 август 1993 || 6 август 1997 || първи мандат
|-
| 75 || Уго Бансер ||6 август 1997 || 7 август 2001 || втори мандат
|-
| 76 ||Хорхе Кирога||7 август 2001 || 6 август 2002 ||
|-
| 77 || Гонсало Санчес де Лосада ||6 август 2002 || 17 октомври 2003 || втори мандат
|-
| 78 ||Карлос Меса||17 октомври 2003 || 6 юни 2005 ||
|-
| 79 ||Едуардо Родригес||9 юни 2005 || 22 януари 2006 ||
|-
| 80 ||Ево Моралес||22 януари 2006 || 11 ноември 2019||
|-
| 81 ||Жанин Анес||11 ноември 2019 || 11 ноември 2020||
|-
| 82 || Луис Арсе||11 ноември 2020 ||
|